Boris-und-Gleb-Kathedrale steht für:

 Boris-und-Gleb-Kathedrale (Daugavpils) in Daugavpils, Lettland
 Boris-und-Gleb-Kathedrale (Orjol) in Orjol, Russland
 Boris-und-Gleb-Kathedrale (Stariza) in Stariza, Russland
 Boris-und-Gleb-Kathedrale (Torschok) in Torschok, Russland
 Boris-und-Gleb-Kathedrale (Tschernihiw) in Tschernihiw, Ukraine